Secret Invasion (stripreeks), een Amerikaanse stripreeks met beperkte oplage uitgebracht door Marvel Comics
 Secret Invasion: Runaways/Young Avengers, een Amerikaanse mini-stripreeks die qua verhaal inhaakt op bovenstaande stripreeks
 Secret Invasion (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie in de Marvel Cinematic Universe bedoeld voor Disney+
 The Secret Invasion, een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1964 onder regie van Roger Corman